Gasel kann bezeichnen:

 eine persisch-indische Gedichtform, siehe Ghasel
 verschiedene russische Kleintransporter und Kleinbusse aus dem Gorkowski Awtomobilny Sawod, siehe GAZelle
 Gasel BE, ein Dorf in der Gemeinde Köniz, Kanton Bern, Schweiz (CH-3144 Gasel)